The Fight – film del 1915 diretto da George W. Lederer
The Fight – film del 1924 diretto da George Marshall
The Fight – film TV del 2002 diretto da John F.D. Northover
The Fight – documentario del 2017 diretto da Violeta Ayala, Dan Fallshaw